Be-4 steht für:

 Berijew Be-4, ein sowjetisches Flugboot

BE-4 steht für:

 BE-4, ein US-amerikanisches Raketentriebwerk